Viktor Ujčík, češki hokejist, * 24. maj 1972, Jihlava,, Češkoslovaška.

Ujčík je pretežni del kariere igral v češkoslovaški oziroma češki ligi za klube Dukla Jihlava, HC Třinec, Slavija Praga, HC Plzeň in HC Vítkovice. V svoji prvi članski sezoni 1990/91 je osvojil naslov češkoslovaškega državnega prvaka, v sezoni 2002/03 pa naslov češkega državnega prvaka. V sezoni 1995/96 je bil najboljši strelec, v sezoni 2010/11 najkoristnejši hokejist, v sezoni 2011/12 pa najbolj športen hokejist češke lige. Skupno je v prvi češkoslovaški in češki ligi odigral 820 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 360 golov in 323 podaj, ter 105 tekem končnice, na katerih je dosegel 34 golov in 35 podaj. Leta 2001 je bil izbran na NHL naboru s strani kluba Montreal Canadiens, toda v ligi NHL ni nikoli zaigral. Je pa odigral tri sezone v finski ligi za Kärpät Oulu ter s klubom osvojil dva naslova finskega državnega prvaka v sezonah 2004/05 in 2006/07.

Za češko reprezentanco je nastopil na petih svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil tri zlate in eno bronasto medaljo. Skupno je na svetovnih prvenstvih odigral 41 tekem ter dosegel sedemnajst golov in devet podaj.

Pregled kariere

|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 90/91
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 91/92
|
| 35
| 10
| 8
| 18
|
|
|
| 8
| 3
| 4
| 7
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 92
|
| 7
| 4
| 1
| 5
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 92/93
|
| 30
| 16
| 16
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češka liga
| 93/94
|
| 48
| 20
| 33
| 53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češka liga
| 94/95
|
| 44
| 21
| 18
| 39
|
| 67
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Třinec
| Češka 2. liga
| 94/95
|
|
| 1
| 3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slavija Praga
| Češka liga
| 95/96
|
| 46
| 45
| 23
| 68
|
| 67
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 8
| 2
| 3
| 5
| +5
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slavija Praga
| Češka liga
| 96/97
|
| 40
| 26
| 21
| 47
| +20
| 41
|
| 3
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 97
|
| 7
| 1
| 1
| 2
| +1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slavija Praga
| Češka liga
| 97/98
|
| 17
| 12
| 8
| 20
| +5
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Třinec
| Češka liga
| 97/98
|
| 31
| 11
| 13
| 24
| +9
| 63
|
| 13
| 8
| 10
| 18
|
| 4
|-
| HC Třinec
| Češka liga
| 98/99
|
| 44
| 20
| 23
| 43
| +38
| 55
|
| 10
| 4
| 4
| 8
|
| 18
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 99
|
| 12
| 6
| 2
| 8
| +3
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Třinec
| Češka liga
| 99/00
|
| 42
| 14
| 20
| 34
| -4
| 32
|
| 4
| 1
| 0
| 1
| -2
| 28
|-
| HC Třinec
| Češka liga
| 00/01
|
| 31
| 8
| 12
| 20
| -4
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slavija Praga
| Češka liga
| 00/01
|
| 19
| 9
| 9
| 18
| +2
| 8
|
| 11
| 8
| 8
| 16
| +8
| 10
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 01
|
| 9
| 6
| 1
| 7
| +9
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slavija Praga
| Češka liga
| 01/02
|
| 52
| 25
| 23
| 48
| +27
| 51
|
| 9
| 3
| 0
| 3
| -4
| 6
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 7
| 2
| 2
| 4
| +2
| '''2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slavija Praga
| Češka liga
| 02/03
|
| 13
| 4
| 0
| 4
| +4
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Plzeň
| Češka liga
| 02/03
|
| 23
| 12
| 5
| 17
| -3
| 41
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sparta Praga
| Češka liga
| 02/03
|
| 13
| 7
| 6
| 13
| +8
| 6
|
| 10
| 3
| 5
| 8
| +3
| 6
|-
| Sparta Praga
| Češka liga
| 03/04
|
| 19
| 11
| 7
| 18
| +9
| 6
|
| 13
| 0
| 2
| 2
| -5
| 18
|-
| Dukla Jihlava
| Češka 2. liga
| 03/04
|
| 4
| 4
| 0
| 4
| +5
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kärpät Oulu
| Finska liga
| 04/05
|
| 52
| 20
| 18
| 38
| +15
| 36
|
| 12
| 1
| 4
| 5
| -1
| 12
|-
| Kärpät Oulu
| Finska liga
| 05/06
|
| 23
| 8
| 2
| 10
| +8
| 24
|
| 11
| 2
| 3
| 5
| 0
| 10
|-
| Kärpät Oulu
| Finska liga
| 06/07
|
| 53
| 11
| 24
| 35
| +23
| 72
|
| 10
| 3
| 3
| 6
| +7
| 6
|-
| HC Vítkovice
| Češka liga
| 07/08
|
| 51
| 19
| 16
| 35
| +7
| 79
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vítkovice
| Češka liga
| 08/09
|
| 45
| 16
| 13
| 29
| +14
| 53
|
| 10
| 2
| 7
| 9
| +1
| 45
|-
| HC Vítkovice
| Češka liga
| 09/10
|
| 52
| 14
| 19
| 33
| +7
| 16
|
| 16
| 4
| 7
| 10
| +1
| 8
|-
| HC Vítkovice
| Češka liga
| 10/11
|
| 44
| 17
| 14
| 31
| +2
| 34
|
| 16
| 7
| 4
| 11
| -5
| 49
|-
| HC Vítkovice
| Češka liga
| 11/12
|
| 35
| 14
| 18
| 32
| -4
| 4
|
| 7
| 6
| 0
| 6
| +3
| 4
|-
| HC Vítkovice
| Češka liga
| 12/13
|
| 44
| 9
| 12
| 22
| -3
| 18
|
| 4
| 0
| 2
| 2
| -1
| 2
|-
| Dukla Jihlava
| Češka 2. liga
| 13/14
|
| 3
| 1
| 3
| 4
| +4
| 4
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1005
| bgcolor="#7FFF00" | 426
| bgcolor="#7FFF00" | 397
| bgcolor="#7FFF00" | 824
| bgcolor="#7FFF00" | +209
| bgcolor="#7FFF00" | 855
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 167
| bgcolor="#7FFF00" | 56
| bgcolor="#7FFF00" | 64
| bgcolor="#7FFF00" | 119
| bgcolor="#7FFF00" | +5
| bgcolor="#7FFF00" | 230
|}

Viri 
 
 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski levokrilni napadalci
Češki hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Montreal Canadiens)
Izbrani na naboru lige NHL leta 2001
Hokejisti Dukla Jihlava
Hokejisti HC Třinec
Hokejisti HK Slavija Praga‎
Hokejisti HC Plzeň
Hokejisti Kärpät Oulu
Hokejisti HC Vítkovice